Das Dameneinzel der French Open 1977 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Sue Barker. Das Finale bestritten Mima Jaušovec und Florența Mihai, das Jaušovec in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1977